Улитино — название населённых пунктов:

Россия 
 Улитино — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Улитино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Улитино — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Улитино — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Улитино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Улитино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Улитино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.